XSO – X-Ray Safety Officer, responsabile della protezione e sicurezza dalle radiazioni X in Canada
 XSO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Siocon (Filippine)
 XSO – codice IETF che identifica il Solano, una lingua nativa americana, isolata ed estinta
 XSO – codice ISO 639-3 che identifica il Solano, una lingua nativa americana, isolata ed estinta